Капилара се може односити на:

 капиларна цев, цев чији је пречник врло мали и у којој се испољавају капиларне појаве
 капилар, накраћи крвни суд у организму